Threads (произн. фрэдс; с англ. нити) — второй студийный альбом американской инди-рок группы Now, Now. Это первый полнометражный альбом изданный с новым названием группы.

Список композиций

Участники записи 
 Кейси Деледжер — вокал, гитара, клавишные
 Брэдли Хейл — ударные, бэк-вокал
 Джесс Эбботт — гитара, вокал

Примечания

Ссылки 

Альбомы Now, Now